Жак Атр (), называемый Зимако (); ) — французский футболист.

Клубная Карьера 
Зимако прибывает в 1971 году на Корсику и почти сразу же подписывает контракт с «Бастией», где он проводит 5 сезонов, забив в них 42 мяча. Он очень помог «Бастии» не вылететь из высшего дивизиона в сезоне 1973/74. В следующем сезоне «Бастия» добирается до полуфинала национального кубка, а Зимако забивает 15 мячей, столько же он забивает и в следующем сезоне, а «Бастия» доходит до четвертьфинала Кубка страны.

Его отличительной чертой считали скорость и дриблинг, а также умение забивать голы прямым ударом с углового, что он продемонстрировал в матче с «Арисом» из Салоников в 1979 году.

В 1977 году Зимако переходит в «Сент-Этьен», лидер французского футбола того времени, под руководством Роберта Хербина, вместе с Мишелем Платини,, Джонни Репом, Патрисом Баттистоном, Жаком Сантини. Во время игры в «Сент-Этьене» Зимако стал членом национальной сборной Франции, а также выиграл своё первое и последнее звание чемпиона (в 1981 году), оно же и последнее до сих пор для самого «Сент-Этьена». В том же году он играл и в финальном матче за Кубок Франции, но «Сент-Этьен» проиграл бывшему клубу Зимако — «Бастии» 1:2, за который решающий гол забил Роже Милла.

В сезоне 1979/1980 Зимако забивает в чемпионате опять 15 мячей, а также участвует в «звёздных часах» «Сент-Этьена» в еврокубках: выигрышу 6:0 у ПСВ дома в Кубке УЕФА и разгрому 5:0 «Гамбурга» в гостях на «Нордбанк Арене» (4-й гол забил Зимако).

В 1981 году он уже искал себе новый клуб, которым оказался «Сошо», где он отлично взаимодействует с бывшим партнёром по «Сент-Этьену» Патриком Ревелли, в первый же год с Зимако «Сошо» занимает 3-е место в чемпионате. Затем он возвращается в «Бастию», но не показывает прошлого уровня игры и заканчивает в 1985 году карьеру игрока.

Карьера в сборной 
С июня 1979 по октябрь 1981 Зимако вызывается в сборную, за которую проводит 13 матчей и забивает 2 гола. Зимако — первый в истории канак, сыгравший за сборную Франции. Разумеется, он выполнял роль игрока скамейки, который успешно выходил на замену. Но, к сожалению, для «джокера» сборной ему не хватало стабильности.

После завершения карьеры 
В середине 1980-х Зимако возвращается в Новую Каледонию, где участвует в развитии футбола в регионе. На его взгляд, у футбола Новой Каледонии большой потенциал, который, однако, почти не используется. В начале века Зимако прибывает на Корсику, где становится тренером молодёжи у местной команды «Муриани».

Достижения 
 Чемпион Франции: 1981
 Финалист Кубка Франции: 1981

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Сошо»